Велішоара () — комуна в Румунії, у повіті Хунедоара.
 Велішоара () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративний центр комуни Велішоара.
 Велішоара () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Букошніца.
 Велішоара () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Балша.
 Велішоара () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Лівезіле.
 Велішоара () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Севедісла.
 Велішоара () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Синджер.
 Велішоара () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Летка.